Tártaro (mitologia) — inferno grego
Tartalo (ou Tartaro) — gigante mitológico do folclore basco
Tartária — designação antiga da região asiática que ia do mar Cáspio até ao oceano Pacífico
Tártaros — habitantes da Tartária
Língua tártara — língua da Tartária
Molho tártaro — molho culinário
Cálculo dental — problema dentário

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de topônimos